A categoria até 70 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputada no Pavilhão 4A do Complexo Esportivo Riocentro com 10 judocas, cada uma representando um país.

Medalhistas

Cruzamentos

Repescagem

Referências 
 

Até 70 Kg Feminino
70 kg